Medek ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Medek (1925–2010), tschechischer Musikkritiker und Politiker
 Ivo Medek (* 1956), tschechischer Komponist und Musikpädagoge
 Martin Medek von Müglitz (1538–1590), böhmischer Geistlicher, Erzbischof von Prag
 Mikuláš Medek (1926–1974), tschechischer Maler
 Monika Medek (* 1979), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Rudolf Medek (1890–1940), tschechischer Schriftsteller und Soldat
 Tilo Medek (1940–2006), deutscher Komponist und Musikverleger
 Ulrich Medek von Schellenberg (Oldřich Medek ze Šelemberku), Jurist und Hochschullehrer

Medek steht für:
 Medek von Waldeck, böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Týnec nad Sázavou